Bridgestone Anchor, equip ciclista japonès de 2003 a 2005
 Bridgestone Anchor, equip ciclista japonès des del 2008